Новое́льня () — городской посёлок в Дятловском районе Гродненской области Белоруссии, при слиянии рек Молчадь и Ятранка, в 13 км к востоку от Дятлово; железнодорожная станция на линии Барановичи—Лида. Население — 2738 человек (на начало 2021 года). Единственный населённый пункт и административный центр Новоельнянского сельсовета.

История 
Впервые упомянута в XVI века как деревня Ельня в Новогрудском повете Великого княжества Литовского.

В 1733 году здесь родился граф Антоний Тизенгауз — политический и общественный деятель Великого княжества Литовского, один из талантливейших финансистов своего времени.

В XVII веке здесь была выстроена усадьба (не сохранилась).

В результате третьего раздела Речи Посполитой (1795) Ельня оказалась в составе Российской империи, в Новогрудском уезде. В 1842 поселение получило статус местечка.

С открытием движения на участке железной дороги Вильно—Лунинец в 1884 в Новоельне была построена железнодорожная станция.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) Новоельня оказалась в составе межвоенной Польской Республики, где вошла в состав Слонимского повета Новогрудского воеводства.

В 1939 году в составе БССР, с 1945 года — городской посёлок, до 1954 года была центром Дятловского района. В течение 1962—1965 года входила в состав Новогрудского района. В годы Великой Отечественной войны с июня 1941 по июль 1944 года находилась под немецкой оккупацией.

Братская могила была обнаружена при строительстве склада льноэкспортной базы, и 25 июня 2005 года на этом месте был установлен памятник жертвам геноцида евреев.

Население

Экономика 
Предприятия пищевой промышленности ОАО «Новоельнянский комбинат хлебопродуктов», курорт республиканского значения Новоельня (республиканская туберкулёзная больница).

Достопримечательности 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1876—1879)
 Костёл Святого Сердца Иисуса (1936)
 Железнодорожная станция 1-я пол. XX века (1923 г.)
 Мемориальная колонна XVIII—XIX вв. в 300 м. к западу от церкви, недалеко от моста через р. Молчадь, построенная Тизенгаузом в своем родовом имении Мендзигура, ныне улица в Новоельне в честь первой европейской конституций 3 мая 1791 года. Координаты: 53°27'10.1"N 25°34'33.0"E
 Памятник В. И. Ленину
 Памятник Иоанну Павлу II
 Братская могила советских воинов и партизан

См. также 
 Гетто в Новоельне
 Новоельнянский сельсовет
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Дятловский райисполком 
 Новоельня на Radzima.org 

 
Населённые пункты Дятловского района
Городские посёлки Белоруссии
Посёлки городского типа Гродненской области